Charlie Cole (1955–2019) amerikai fotográfus
 Charlie Cole (1986) olimpiai bronzérmes amerikai evezős, olimpikon